Seznam divizij z zaporedno številko 7.

Seznam 
 Pehotne
 7. divizija (Avstralija)
 7. divizija (Združeno kraljestvo)
 7. pehotna divizija (Združeno kraljestvo)
 7. pehotna divizija (ZDA)

 Oklepne
 7. oklepna divizija (ZDA)
 7. oklepna divizija (Združeno kraljestvo)

 Gorske
 7. SS-prostovoljna gorska divizija »Prinz Eugen«

Glej tudi